Нижче наведено список населених пунктів повіту Муреш, Румунія.

Муреш